Автанди́л Дави́дович Капана́дзе (; 1 декабря 1962. Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — советский и грузинский футболист, нападающий, полузащитник.

Карьера 
С ранних лет Автандил стал заниматься футболом, сначала в одной из школ Тбилиси, а затем попал в профсиональную команду, который выступал во Второй лиге СССР. В 1987 году он провёл 2 матча в команде «Гурия» из Ланчхути, которая тогда играла в высшей лиге СССР. В том же сезоне Автандил перешёл в «Торпедо» из Кутаиси и сыграл 9 матчей в первой лиге СССР. Затем с 1988 по 1993 год он играл в клубе «Металлург» из Рустави, который затем был переименован в клуб «Горда».

В 1993 году Автандил перешёл в украинский клуб «Темп» из Шепетовки, который тогда имел мощное финансирование и спонсировался грузинским бизнесменом Джумбером Нешнианидзе и выступал в Высшей лиге Украины. В новой команде он выступал на позиции левого полузащитника, а его брат Тариэл на месте правого полузащитника. В первом сезоне его команда заняла 9-е место. Следующий сезон был неудачным, у команды уменьшилось финансирование и она, заняв 17-е место, вылетела из элитного дивизиона.

Первую половину сезона 1995/96 Автандил провёл в Первой лиге. Затем он перешёл в клуб Высшей лиги Украины «Нива» из Тернополя. Там он перешёл на позицию форварда и вплоть до 2001 года являлся лидером атак команды, а также одним из самых возрастных бомбардиров высшей лиги Украины. Всего в чемпионатах Украины Автандил провёл 210 матчей и забил 60 мячей (189 матч и 57 голов в Высшей лиге, 21 матч и 3 гола в первой лиге).

В 2001 году в возрасте 38 лет Автандил перебрался в российский клуб первого дивизиона «Локомотив» из Нижнего Новгорода, который вылетел во Второй дивизион. Там же в 2004 году Автандил закончил спортивную карьеру.

Статистика

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата Грузии (2): 1990, 1991/92
 Член бомбардирского Клуба Максима Шацких: 63 гола.

Личная жизнь 
Есть брат-близнец Тариэл Капанадзе, профессиональный футболист. Бо́льшую часть карьеры провел в одних командах с братом.

См. также 
 Список бомбардиров чемпионата Украины по футболу

Футболисты СССР
Футболисты Грузии
Игроки ФК «Локомотив» Тбилиси
Игроки ФК «Гурия»
Игроки ФК «Торпедо» Кутаиси
Игроки ФК «Рустави»
Игроки ФК «Темп» Шепетовка
Игроки ФК «Нива» Тернополь
Игроки ФК «Локомотив-НН»